Jan Tomaszewski (1867–1942) – kapitan Wojska Polskiego, kupiec, powstaniec wielkopolski, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Tomaszewski (ur. 1883) – żołnierz Legionów Polskich, 15 kwietnia 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Tomaszewski (1884–1967) – gleboznawca, profesor Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu
 Jan Tomaszewski (ur. 1888) – żołnierz 6 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)
 Jan Tomaszewski (ur. 1894) – porucznik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Jan Tomaszewski (ur. 1894) – sierżant Wojska Polskiego, podoficer 55 Pułku Piechoty, kawaler Virtuti Militari
 Jan Tomaszewski – działacz niepodległościowy, 22 kwietnia 1938 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Karol Tomaszewski ps. „Bończa” (ur. 1899) – major taborów Wojska Polskiego, zastępca dowódcy Batalionu „Iwo” i „Ostoja” w powstaniu warszawskim
 Jan Tomaszewski (1903–1940) – porucznik piechoty rezerwy Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, inżynier górnictwa
 Jan Tomaszewski (1929–1991) – geolog, profesor Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego
 Jan Tomaszewski (1936–2017) – geograf, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
 Jan Tomaszewski (ur. 1948) – piłkarz, trener, publicysta sportowy
 Jan Tomaszewski – puzonista jazzowy, muzyk
 Jan Janga-Tomaszewski (1951-2021) – aktor i kompozytor

Uwagi

Przypisy